Владислав Сериков:
 Сериков, Владислав Владиславович (род. 1950) — член-корреспондент Российской академии образования.
 Сериков, Владислав Пахомович (1927—1994) — советский строитель, Герой Социалистического труда, Лауреат Государственной премии СССР.